Rütimeyer ist der Familienname folgender Personen:

Leopold Rütimeyer (1856–1932), Schweizer Mediziner und Ethnograf, Sohn von Ludwig Rütimeyer (1825–1895)
Ludwig Rütimeyer (1825–1895), Schweizer Zoologe, Anatom und Paläontologe